Фридрих IV Гольштейн-Готторпский (;  — ) — герцог Шлезвига, представитель Гольштейн-Готторпской династии, участник Северной войны. Генерал.

Биография 
Родился в замке Готторп, старший сын Кристиана Альбрехта Гольштейн-Готторпского и принцессы Фредерики Амалии Датской. 

12 мая 1698 года женился на принцессе Гедвиге Софии Шведской, и 30 апреля 1700 года у них родился сын Карл Фридрих — отец будущего российского императора Петра III.

Подружился со шведским королём Карлом XII, которому приходился двоюродным братом (по матери) и зятем — был женат на его сестре.

Требовал большей автономии от Дании, в 1699 году подвергся нападению датчан, но получил свои владения обратно и компенсацию по Травендальскому миру (1700).

Принял участие в Польском походе Карла XII, получил чин генерала шведской кавалерии. Погиб в самом начале битвы при Клишове.

Примечания

Ссылки 
 Фридрих IV Гольштейн-Готторпский в Allgemeine Deutsche Biographie
 Биография

Гольштейн-Готторпская династия
Участники Северной войны
Генералы Швеции
Монархи, погибшие в бою
Герцоги Шлезвига